Video Object Plane, een ander woord voor een film frame bij MPEG-4.
 Voldoende Onderricht Persoon, een aanwijzing uit de elektrotechniek. 
 Vlaamse ondersteuningspremie, een term uit de Gehandicaptenzorg in België
 Voetgangersoversteekplaats
 Voor Ons Plezier, een afkorting die in combinatie van andere woorden een verenigingsnaam vormt, onder meer in:
 VV VOP, een voetbalclub uit Amersfoort
 VVOP, een voetbalclub uit Voorthuizen